Miejscowość w Polsce
 Święte Jezioro – osada w województwie wielkopolskim, w powiecie wolsztyńskim, w gminie Przemęt

 Jeziora w Polsce
 Święte Jezioro – w województwie podkarpackim, w powiecie łańcuckim, w gminie Łańcut
 Święte Jezioro – w województwie pomorskim, w powiecie bytowskim, w gminie Trzebielino
 Święte Jezioro – w województwie pomorskim, w powiecie kartuskim, w gminie Sulęczyno
 Święte Jezioro – w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie olsztyńskim, w gminie Olsztynek

 Pozostałe
 użytek ekologiczny „Święte Jezioro”

Przypisy

Zobacz też 
 Jezioro Święte
 Święte